Kokarew ist der Familienname folgender Personen:

Denis Sergejewitsch Kokarew (* 1985), russischer Eishockeyspieler